Szendrey Mihály (1866–1956) színész, színigazgató
Szendrey Mihály (1902–1989) színész